Avilla ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten

 Avilla (Arkansas)
 Avilla (Indiana)
 Avilla (Missouri)
 Avilla Township (Kansas)

siehe auch: Ávila (Begriffsklärung)